

Biologia
Idalia () – sinonimo tassonomico di Cadarena, genere di falene della famiglia Crambidae
Idalia () – sinonimo tassonomico di Okenia, genere di molluschi nudibranchi della famiglia Goniodorididae
Idalia () – sinonimo tassonomico di Doto, genere di molluschi nudibranchi della famiglia Dotidae
Idalia () – sinonimo tassonomico di Pista, genere di anellidi policheti della famiglia Terebellidae

Geografia
Idalia – census-designated place della contea di Yuma (Colorado, Stati Uniti d'America)
Idalia – comunità non incorporata della contea di Stoddard (Missouri, Stati Uniti d'America)

Mitologia greca
Idalia – epiteto di Afrodite riferito alla città di Idalio

Onomastica
Idalia – nome proprio di persona italiano femminile